Az 1308-as jelzésű regionális autóbusz Balassagyarmat, autóbusz-állomás és Gyöngyös, autóbusz-állomás között közlekedik Szügy, Mohora, Cserháthaláp, Herencsény, Kutasó, Bokor, Cserhátszentiván, Alsótold, Felsőtold, Garáb, Pásztó, Szurdokpüspöki és Gyöngyöspata településeken keresztül. A járatot a Volánbusz Zrt. üzemelteti.

Munkanapokon egy járatpár közlekedik a két végállomás között, a hetek első iskolai előadási napját megelőző munkaszüneti napokon pedig egy járatpár közlekedik Pásztó és Gyöngyös között.

Megállóhelyei

|-
!Perc (↓)
!width=25%|Megállóhely
!Perc (↑)
!width=30%|Átszállási kapcsolatok
!Fontosabb létesítmények
|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-
|∫||Szügy, ZOLLNER parkoló||157
|align="left"|
|ZOLLNER Elektronik Gyártó és Szolgáltató Kft.
|-
|∫||Szügy, Magna Car Top Systems Kft.||155-156
|align="left"|
|Magna Car Top Systems Kft.
|-
|∫||Szügy, ZOLLNER parkoló||154
|align="left"|
|rowspan=2|ZOLLNER Elektronik Gyártó és Szolgáltató Kft.
|-
|8||Szügy, ZOLLNER Kft.||153
|align=left|
|-
|9||Szügy, nógrádmarcali elágazás||151
|align=left|
|
|-
|10||Szügy, Mikszáth út 67.||150
|align=left|
|
|-
|13||Csesztvei elágazás||147
|align=left|
|
|-
|17||Mohora, cserháthalápi útelágazás||144
|align=left|
|
|-
|19||Mohora, Petőfi út||141
|align=left|
|
|-
|22||Cserháthaláp, magyarnándori elágazás||139
|align=left|
|
|-
|24||Cserháthaláp, földműves szövetkezet||137
|align=left|
|
|-
|28||Cserhátsurány, Rákóczi út 73.||134
|align=left|
|
|-
|31||Cserhátsurány, takarékszövetkezet||132
|align=left|
|
|-
|32||Cserhátsurány, Bodóvölgy||131
|align=left|
|
|-
|34||Herencsény, Dózsa György út||128
|align=left|
|
|-
|35-36||Herencsény, községháza||125-126
|align=left|
|
|-
|38||Herencsény, autóbusz-forduló||123
|align=left|
|
|-
|∫||Nelásdpuszta||117
|
|
|-
|∫||Kutasói elágazás||111
|align=left|
|
|-
|∫||Kutasó, iskola||109
|
|
|-
|∫||Bokor, templom||107
|
|
|-
|∫||Bokor, imaház||105
|
|
|-
|∫||Bokor, templom||104
|
|
|-
|∫||Kutasó, iskola||101
|
|
|-
|50||Kutasói elágazás||99
|align=left|
|
|-
|53||Cserhátszentiván, alsó||96
|align=left|
|
|-
|55||Cserhátszentiván, felső||94
|align=left|
|
|-
|59||Alsótold, óvoda||92
|align=left|
|
|-
|∫||Felsőtold, faluház||87
|align=left|
|
|-
|∫||Garáb||81-82
|
|
|-
|63-65||Felsőtold, faluház||76
|align=left|
|
|-
|69||Alsótold, vegyesbolt||73
|align=left|
|
|-
|74||Kozárd, nagymezői elágazás||70
|align=left|
|
|-
|80||Ecsegi elágazás||64
|align=left|
|
|-
|88||Pásztó, Csillag tér||57
|align=left|
|
|-
|89||Pásztó, rendelőintézet||56
|align=left|
|
|-
|90-95||Pásztó, vasútállomás||45-55
|align=left|
|
|-
|96||Pásztó, rendelőintézet||44
|align=left|
|
|-
|97||Pásztó, Csillag tér||43
|align=left|
|
|-
|99||Pásztó, Muzslai bejárati út||41
|align=left|
|
|-
|102||Pásztó, városerdő||38
|align=left|
|
|-
|104||Szurdokpüspöki, Szabadság út 229.||36
|align=left|
|
|-
|105||Szurdokpüspöki, Szabadság út 169.||35
|align=left|
|
|-
|106||Szurdokpüspöki, óvoda||34
|align=left|
|
|-
|107||Szurdokpüspöki, Szabadság tér||32
|align=left|
|
|-
|108||Szurdokpüspöki, vasútállomás bejárati út||30
|align=left|
|
|-
|119||Gyöngyöspata, autóbusz-forduló||21
|align=left|
|
|-
|120||Gyöngyöspata, városháza||20
|align=left|
|
|-
|121||Gyöngyöspata, szücsi elágazás||19
|align=left|
|
|-
|124||Gyöngyöspata, Rákóczi tanya||16
|align=left|
|
|-
|131||Gyöngyöstarján, elágazás||9
|align=left|
|
|-
|135||Gyöngyös, Likőripari vállalat||4
|align=left|
|
|-

|-

|}

Források
 

Magyarország helyközi és távolsági autóbuszvonalai
Volánbusz
Nógrád megye közlekedése
Heves megye közlekedése
Balassagyarmat autóbuszvonalai
Gyöngyös autóbuszvonalai